Barranca ist der Name folgender Orte:

 Barranca (Costa Rica), nahe Puntarenas, Costa Rica
 Barranca (Venezuela), Venezuela, 20 km östlich der kolumbianischen Grenze
 Barrancabermeja (kurz Barranca), Großstadt in Kolumbien
 Barranca (Dominikanische Republik), Dominikanische Republik
 Barranca (Taos County, New Mexico)
 Barranca (Rio Arriba County, New Mexico)
 Barranca (Puerto Rico), im Arecibo 

in Peru:
 Barranca (Peru), Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Region Lima, Peru
 Provinz Barranca, Provinz der Region Lima in Peru
 Distrikt Barranca (Barranca), Distrikt in der Provinz Barranca (Region Lima)
 Distrikt Barranca (Datem del Marañón), Distrikt in der Provinz Datem del Marañón (Region Loreto)

Sonstiges:
 Barranca (Comarca), Comarca in Autonomen Gemeinschaft Navarra in Spanien
 Barranca (Schiff), ein Containerschiff besonderer Bauart zum Transport von Bananencontainern
 Barranca Creek, Fließgewässer im Quay County, New Mexico

Siehe auch:
 Barrancas